Ukraïnka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ukraïnka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Ukraïnka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Ukraïnka (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Ukraïnka (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia